Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Conchita Martínez 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Martina Navrátilová (terzo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Conchita Martínez (finale)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Zina Garrison (secondo turno)

 Gigi Fernández (primo turno)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Brenda Schultz (semifinali)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Patty Fendick (primo turno)
 Debbie Graham (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1992